VS
 Cantão de Valais, Suíça
 (do inglês very special) classificação de conhaque, em que o brandy mais novo tem pelo menos dois anos; por exemplo na designação "Remy VS Grand Cru"
 Microsoft Visual Studio
  VS o V.S.Gaudio, poeta, escritor e jornalista italiano

 Vs
 Vs., um álbum dos Pearl Jam
 vs
 versus

Desambiguações de siglas

Virtual Sampler 

Sampler é um equipamento que consegue armazenar sons (samples) de arquivos em formato WAV numa memória digital, e reproduzí-los posteriormente, um a um ou de forma conjunta se forem grupos, montando uma reprodução solo ou mesmo uma equivalente a uma banda completa.